Czarnoksiężnik – czarodziej uprawiający czarnoksięstwo
 „Czarnoksiężnik” – singel Zbigniewa Rawicza
 „Czarnoksiężnik” – singel Zenona Jarugi
 „Czarnoksiężnik” – powieść Gene’a Wolfe’a, z cyklu Rycerz czarnoksiężnik
 Czarnoksiężnik – dramat Pedro Calderóna de la Barca

Zobacz też 

 mag